Апскертинг, апскьортинг (від upskirt, ) — вуаєристський різновид сексуального фетишизму та сексуального насильства проти жінок, коли жінкам та дівчатам зазирають під одяг, а також створюють та поширюють отримані таким чином фото чи відео. Термін позначає власне дії і одержані фото або відеозаписи, поширення яких використовується як порнографія та в якості шантажу постраждалих.

Схожим за значенням є слово «засвіт», що позначає фото і відео, на яких випадково або навмисно відображені будь-які інтимні частини тіла людей у громадських місцях: на вулицях, у громадському транспорті та магазинах, в процесі посадки і висадки з транспортних засобів, а також інтимні зони спортсменок та артисток під час виступів, на які є попит на спеціальних форумах.

Незважаючи на протиправний, асоціальний характер такої активності, апскьортинг не підпадає під визначення сексуальної девіації. Багато в чому завдяки сексуальній революції XX ст. апскертинг займає межову зону і розцінюється більшістю як категорія легкої еротики.

Багато країн ще не мають законів, які б захищали жінок від цієї практики, навіть у громадських місцях, але правове становище значно різниться залежно від країни.

Див. також 
 Сексуальне домагання
 Панцу
 Прихована камера
 Сексуальна об'єктивація
 Чоловічий погляд
 Зображення гендеру у відеоіграх

Примітки

Посилання 

 The Future of Reputation, Gossip, Rumour and Privacy on the Internet, Daniel J. Solove, Yale University Press, 2007 , , p. 166
 Sex in Consumer Culture, Tom Reichert, Jacqueline Lambiase, Routledge, 2006, 
 Sex Crimes Investigation: Catching and Prosecuting the Perpetrators, Robert L. Snow, Greenwood Publishing Group, 2006, , p. 146

Фетишизм
Спідниці
Сексуальне насильство
Сексуальна етика